Artjom Arefjev (atleet) (1984), Russisch atleet en Paralympisch kampioen
 Artjom Arefjev (schaatser) (1999), Russisch schaatser